Чемпионат Уругвая по футболу 1913 года — 13-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 14 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

ЦУЖКК сменил название на «Пеньяроль».

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1913
1913 год в футболе
1910-е годы в Уругвае